Adolf Wiklund (1879–1950) svéd zeneszerző, karmester, zongoraművész
 Adolf Wiklund (1921–1970) világbajnok svéd sílövő